Сальск:

 Сальск — город в России, административный центр Сальского района Ростовской области.
 Сальск — узловая железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.